El título «Tour 2007» puede corresponder a cualquiera de los siguientes eventos:

 Tour 2007: Título de un álbum en vivo del grupo español Héroes del Silencio grabado durante su gira del año 2007.

 Héroes del Silencio Tour 2007: Título genérico de la gira realizada por España y América del mencionado grupo, y que fue registrada en el disco anteriormente citado.

 Tour de Francia 2007: Edición del año 2007 de la más importante carrera ciclista de la temporada.

 Latin American Tour 2007: Título genérico de la gira realizada por el grupo británico Coldplay durante ese año por Latinoamérica.

 Blanco y negro tour 2007: Título de un álbum del cantante puertorriqueño Ricky Martin, grabado durante su gira de ese año.